Pas dels Lladres (Abella de la Conca): pas de muntanya del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà
 Pas dels Lladres (Er): coll de muntanya del límit dels termes comunals d'Er i de Vallcebollera, tots dos de la comarca de l'Alta Cerdanya.